Гиперметаморфоз (от  «сверх-» +  «превращение») — многозначный термин:
 Гиперметаморфоз — сложный способ развития с полным превращением у ряда некоторых насекомых.
 Гиперметаморфоз внимания — сверхвысокая изменчивость внимания.
 Гиперметаморфоз аффекта — сверхвысокая изменчивость настроения.